Jat eller JAT kan syfta på:

 Jat Airways – ett flygbolaget i Serbien
 JAT – IATA-kod för Jat Airways
 Jat (jati) – ett samlingsbegrepp för kasterna i Indien
 Jater – en indisk folkgrupp
 Jat – en kyrillisk bokstav, se Ѣ